Лондонски договор може да се отнася за:

 Лондонски договор (1604), с който приключва Англо-испанската война (1585 – 1604)
 Лондонски договор (1839), признаващ и гарантиращ неутралитета на Белгия и независимостта на Люксембург
 Лондонски договор (1864), по силата на който Британската империя отстъпва на кралство Гърция суверенитета върху Йонийската република
 Лондонски договор (1913), договор между Балканския съюз и Османската империя, по силата на който се слага край на Балканската война и се отстъпват на съюза всички балкански територии отвъд линията Мидия - Енос
 Лондонски договор (1915), таен договор по силата на който кралство Италия се присъединява към силите на Антантата в ПСВ
 Лондонско споразумение за промяна на Санстефанския договор от 18/30 май 1878 г.

Международни договори